Колодезьки — топоним.

 Колодезьки (укр. Колодязьки) — село на Украине в Коростышевском районе Житомирской области.
 Колодезьки — деревня Крутовского сельского Совета Воронежской области. Здесь работала Лаптева, Валентина Вячеславовна.
 Колодезьки — упразднённая в 1964 году деревня Алешанского сельского Совета Брасовского района Брянской области.

См. также 
Колодезки